Jim Davis peut désigner :
 Jim Davis (1909-1981), acteur américain ;
 Jim Davis (né en 1945), auteur américain de bande dessinée, créateur du comic strip humoristique Garfield ;
  (né en 1957), homme politique américain.